Ray Wilson (voetballer) (1934-2018), een Engelse voetballer
 Ray Wilson (zanger) (1968), een Schotse zanger